Roundhouse steht für:

 kreisrunder Lokschuppen, siehe Lokomotivschuppen #Rundhaus
 The Roundhouse, Veranstaltungsort in London
 Atlantic Roundhouse, siehe Dun
 Roundhouse Park in Toronto

Siehe auch:
 Roundhouse-Kick
 Rundhaus